Rue d'Alsace peut désigner :
 rue d'Alsace, à Paris ;
 rue d'Alsace, à Angers ;
 rue d'Alsace, à Montpellier.

Voir aussi 
 
 Villa d'Alsace à Paris

Alsace
Toponyme évoquant l'Alsace